Dabar (Hebreeuws), Hebreeuws religieus begrip
Dabar (Otočac), plaats in Kroatië
Dabar (Hrvace), plaats in Kroatië